

Cinema 
 La favorita – film del 1952 diretto da Cesare Barlacchi
 La favorita (The Favorite) – film del 1989 diretto da Jack Smight
 La favorita (The Favourite) – film del 2018 diretto da Yorgos Lanthimos

Impianti sportivi 
 Stadio della Favorita (Stadio Renzo Barbera) – impianto calcistico e sportivo di Palermo
 Ippodromo della Favorita – ippodromo della città di Palermo

Opera 
 La favorita – grand opéra in quattro atti del 1840, musicata da Gaetano Donizetti

Urbanistica 
 Parco della Favorita – o Real tenuta della Favorita, area verde comune di Palermo
 La Favorita – quartiere della città-frazione veneziana di Mestre
 Parco la Favorita – area verde del comune di Valdagno

Pagine correlate 
Favorita (disambigua)
Villa Favorita

Altri progetti